Molekulska formula -{C10H12N2O5}- se može odnositi na:

 Dinoseb
 Dinoterb